Riccioli (inslagkrater) - maankrater
 Giovanni Battista Riccioli - Italiaans astronoom